Rosso ist der Name folgender Orte:

 Rosso (Mauretanien), Grenzstadt in Mauretanien zu Senegal, Afrika
 Rosso (Senegal), Grenzstadt in Senegal zu Mauretanien, Afrika
 Rosso (Département), Département in Mauretanien, Afrika

Rosso bzw. De Rosso ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Rosso (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Antonio De Rosso (1941–2009), Metropolit von Ravenna, L’Aquila und Italien (Familienname ist De Rosso)
 Camilla und Rebecca Rosso (* 1994), britische Zwillingsschauspielerinnen
 Guido De Rosso (* 1940), italienischer Radrennfahrer (Familienname ist De Rosso)
 Medardo Rosso (1858–1928), italienischer Bildhauer
 Nini Rosso (1926–1994), italienischer Jazz-Trompeter
 Patrick Rosso (* 1969), französischer Judoka
 Rebecca Rosso (* 1994), britische Schauspielerin
 Renzo Rosso (* 1955), italienischer Modehersteller

 Salvatore Rosso (* 1920), italienischer Filmregisseur
 Sarah Nichilo-Rosso (* 1976), französische Judoka
 Severino Rosso (1898–1976), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Zanobi del Rosso (1724–1798), italienischer Architekt und Dichter

Rosso als Künstlername:
 Rosso Fiorentino (1495–1540), eigentl. Giovan Battista di Jacopo, italienischer Maler

Rosso als Begriff
 Mercedes 190E 1.8 Avantgarde Rosso, ein Sondermodell der Mercedes-Benz Baureihe W 201
 Rosso – Farbe des Todes, ein Film von Dario Argento

Siehe auch:
 Roso
 Rossow (Begriffsklärung)